Fucking může znamenat:
 bývalý název obce Fugging (Horní Rakousy) (do r. 2020)
 bývalý název obce Fugging (Dolní Rakousy) (cca do r. 1836)

Externí odkazy